The Tramp's Revenge – film del 1904 diretto da James Williamson
 The Tramp's Revenge – film del 1907 diretto da Lewin Fitzhamon
 The Tramp's Revenge – film del 1912 prodotto dalla Nordisk Film
 The Tramp's Revenge – film del 1914 prodotto dalla Georges Méliès